Японська футбольна ліга — назва футбольних дивізіонів Японії, що існували в різні роки.

 Японська футбольна ліга (1965) (, ) — японський вищий футбольний дивізіон (з 1971 року — два вищих), що існував з 1965 по 1992 рік.
 Японська футбольна ліга (1992) (, ) — японський другий футбольний дивізіон, що існував з 1992 по 1998 рік.
 Японська футбольна ліга (1999) (, ) — японський четвертий футбольний дивізіон (до 2014 року — третій), що існує з 1999 року.

Футбольні змагання в Японії